Obolonnja (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 900 Einwohnern (2001).

Das 1399 erstmals schriftlich erwähnte Dorf befindet sich im Rajon Korop am rechten Ufer der Desna und an den Territorialstraßen T–25–16 und T–25–19 10 km nördlich vom Rajonzentrum Korop und 120 km östlich vom Oblastzentrum Tschernihiw.

Obolonnja ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 82,495 km² großen Landratsgemeinde, zu der noch die Dörfer
Huta ( ) mit etwa 30 Einwohnern, Poljana ( ) mit etwa 40 Einwohnern sowie die Ansiedlung
Lyssa Hora ( ) mit etwa 3 Einwohnern gehören.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ort an der Desna
Rajon Korop